Voici la liste des planètes mineures numérotées de 236001 à 237000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 236001 à 237000

236001-236100

236101-236200

236201-236300

236301-236400

236401-236500

236501-236600

236601-236700

236701-236800

236801-236900

236901-237000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000